Агроно́м: 
 Агроном — профессия.

Населённые пункты

Казахстан 
 Агроном — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Агроном — посёлок в Динском районе Краснодарского края.
 Агроном — хутор в Суджанском районе Курской области.
 Агроном — поселок в Лебедянском районе Липецкой области. Центр Агрономовского сельского поселения.
 Агроном — посёлок в Кузоватовском районе Ульяновской области.

Узбекистан 
 Агроном — название населённого пункта Тамджик, Алатский район Бухарской области до 03.04.1997.

Другое 
 «Агроном» — ежемесячный журнал, выходил в 20-х годах 20-го века (БСЭ1).